Одиннадцатый Чемпионат Южной Америки был проведён в городе Лима, столице Перу. Он стартовал 30 октября 1927 года матчем Аргентина  — Боливия, а завершился 27 ноября 1927 года матчем Аргентина — Перу .

Участники 
 Аргентина
 Боливия
 Уругвай
 Перу

Составы команд

Матчи 
30 октября, 1927

1 ноября, 1917

6 ноября, 1927

13 ноября, 1927

20 ноября, 1927

27 ноября, 1927

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
3 Гола
  Альфредо Каррикаберри
  Сегундо Луна
  Роберто Фигероа
  Педро Петроне
  Эктор Скароне

2 Гола
  Мануэль Феррейра
  Хуан Маглио
  Умберто Реканаттини
  Мануэль Сеоане
  К. Скароне

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
1927 год в футболе
Октябрь 1927 года
Ноябрь 1927 года
Международные спортивные соревнования в Лиме
Международные соревнования по футболу в Перу
1927 год в Перу
Чемпионаты Южной Америки в Перу